True Colors (1986) – album amerykańskiej piosenkarki Cyndi Lauper
 True Colors (1986) – singel amerykańskiej piosenkarki Cyndi Lauper
 True Colors (2016) – album niemieckiego DJ-a i producenta muzycznego Zedda
 True Colors (2016) – singel niemieckiego DJ-a i producenta muczycznego Zedda i amerykańskiej piosenkarki Keshy
 True Colors (pol. Barwy prawdy; 1991) – amerykański film obyczajowy

Zobacz też 
 True Colors Tour